Га́гик Хоре́нович Саркися́н (, 6 апреля 1926 года, Ереван — 25 августа 1998 года, Москва) — советский и армянский историк, академик НАН Армении.

Биография 

Родился в профессорской семье литературоведа.

В 1943 году закончил Ереванскую армянскую среднюю школу им. Крупской (ныне им. Н. Агбаляна). С 1945 по 1946 год учился в Ереванском государственном университете. Окончил истфак ЛГУ (1950).

В 1951—1954 гг. аспирант ЛОИИ АН СССР, кандидат исторических наук (1954).

В 1954—1971 гг. сотрудник Института истории АН АрмССР, в 1962—1966 гг. заместитель директора по научной части, в 1966—1971 гг. заведующий отделом. В 1956—1962 гг. ученый секретарь Отделения общественных наук АН АрмССР.

В 1971—1994 гг. (первый) директор Института востоковедения HAH РА.

Профессор (1981). Член-корреспондент АН Армянской ССР с 1974 года, академик с 1986 года.

С 1967 по 1995 годы преподавал на факультете востоковедения Ереванского университета, занимал различные организационные посты в научной сфере.

Семья 
 Жена — Карине Эммануиловна Худабашян — музыковед, заслуженный деятель искусств Армении.

Научная работа 
Основные труды посвящены этногенезу армян и истории древней Армении, соавтор различных школьных учебников по истории.

Ссылки 
 
 https://web.archive.org/web/20150114202753/http://www.sarinfo.org/sarnews/25-01-13.shtml

Историки СССР
Историки Армении
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Ереванского государственного университета
Академики АН Армянской ССР
Академики НАН Армении
Ассириологи
Члены КПСС
Авторы учебников истории